Molekulska formula -{C12H18N2O2}- se može odnositi na:

 Dokspikomin
 Izoforon diizocihanat
 Meksakarbat
 Miotin